Ночь нежна:

 Ночь нежна — классический роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, написанный в 1934 году.
 Ночь нежна — экранизация 1962 года одноимённого романа (режиссёр — Генри Кинг).
 Ночь нежна (Tender Is the Night) — мини-сериал 1985 года (режиссёр Роберт Найтс)